Die Unibet European Darts Championship 2016 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde 2016 vom 28. bis zum 30. Oktober zum neunten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal die Ethias Arena in Hasselt.

Titelverteidiger Michael van Gerwen konnte seinen im vergangenen Jahr errungenen Titel durch einen 11:1-Erfolg in legs im Finale gegen Mensur Suljović erfolgreich verteidigen. Es war sein insgesamt dritter Titel bei diesem Turnier.

Format 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nahmen nur die Top 32 der European Tour Order of Merit am Turnier teil; es gab keine gesetzte Teilnahme mehr für die Top acht der PDC Order of Merit.

Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um £ 100.000 auf insgesamt £ 400.000 erhöht. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2016 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit mit Stand vom 17. Oktober nach dem zehnten und letzten Event der European Darts Tour 2016 qualifiziert. Die besten Acht gingen als gesetzte Spieler ins Turnier.

  Michael van Gerwen
  Mensur Suljović
  Peter Wright
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Alan Norris
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Benito van de Pas
  Phil Taylor
  Terry Jenkins
  Ian White
  Stephen Bunting
  Daryl Gurney
  Simon Whitlock
  Gerwyn Price
  Joe Cullen
  Gary Anderson
  Kyle Anderson
  Robert Thornton
  Mervyn King
  Steve West
  James Wilson
  Jermaine Wattimena
  Devon Petersen
  Max Hopp
  Cristo Reyes
  Justin Pipe
  Chris Dobey
  James Richardson
  Jamie Caven

Ergebnisse 

Die Top acht der European Tour Order of Merit waren gesetzt und konnten in der ersten Runde nicht gegeneinander gelost werden.

Die Auslosung fand am 16. Oktober 2016 statt.

Trivia 

 Der frühere Sieger der European Darts Championship, Adrian Lewis, konnte sich nicht für das Finalturnier qualifizieren; er nahm nur an drei der insgesamt zehn Events in diesem Jahr teil.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender waren auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Hasselt (Belgien)
Dartwettbewerb in Belgien